DB es un término utilizado para referirse a:

 Base de datos, siendo DB la sigla del término inglés Data Base.
 Decibelio, siendo dB, la abreviatura de la unidad.
 Dragon Ball, serie de anime.
 Dragon Ball (objeto), objeto principal del anime anterior.
 Deutsche Bundesbahn, antigua compañía ferroviaria alemana.
 Deutsche Bahn, empresa ferroviaria alemana sucesora de la anterior.
 Juan Bosco, también conocido como Don Bosco, sacerdote fundador de los salesianos.
 Documento Básico, cada una de las normativas de las que se compone el Código Técnico de la Edificación.
 David Bisbal, cantante almeriense conocido internacionalmente.

Abreviatura
Siglas